Malinová může znamenat:

místní název
 Malinová (okres Rakovník) – obec v okrese Rakovník
 Malinová (okres Prievidza) – obec v okrese Prievidza na Slovensku
 Malinová – název ulice v mnoha obcích (Praha, Jesenice, Zlín, Brno, Čáslav, Olomouc, Černošice, Hradec Králové, Mělník, Plzeň, Liberec)
 Park Malinová – Chrpová – park v Praze 10

příjmení
 Anna Malinová (1914–1942) – přítelkyně Jozefa Gabčíka, umučená nacisty
 Hana Malinová (* 1952) – česká socioložka
 Hedviga Malinová – slovenská občanka maďarské národnosti – viz Případ Hedvigy Malinové (2006)

jiné významy
 Malinová šťáva (malinovka) – sirup či nápoj z malin

Související články 
 Malina (rozcestník)

Rozcestníky - místopisné jméno